Fatule ist der Familienname folgender Personen:

Carlos Alfredo Fatule (* 1961), dominikanischer Sänger, Schauspieler und Entertainer, 
Techy Fatule (* 1987), dominikanische Sängerin und Schauspielerin